Легран () — французьке прізвище.

Відомі носії 

 Девід Легран (1972) — французький борець вільного стилю.
 Ксав'є Легран (1979) — французький актор, кінорежисер та сценарист.
 Ліз Гольо-Легран (1976) — французька борчиня вільного стилю, дворазова чемпіонка світу, чотириразова чемпіонка Європи, бронзова призерка Олімпійських ігор.
 Мірта Легран (1927) — аргентинська акторка і телеведуча.
 Мішель Легран (1932—2019) — французький композитор, піаніст, співак й аранжувальник вірменського походження.
 Сильвія Легран (1927—2020) — аргентинська акторка

Французькі прізвища